

Société 
Chenelière Éducation est une société québécoise spécialisée dans l’édition de livres et manuels scolaires francophones.

Patronyme 
Michel de la Chenelière (1949-) est un éditeur, un homme d'affaires et un philanthrope canadien. 
Evelyne de la Chenelière (1975-) est une comédienne et dramaturge de la scène du théâtre québécois.